146-й полк может означать:

Пехотные, стрелковые и мотострелковые полки 
 Царицынский 146-й пехотный полк

Авиационные полки 
 146-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО
 146-й истребительный авиационный полк